Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2018 года (полное официальное название «Liebherr 2018 World Team Table Tennis Championships») проходил с 29 апреля по 6 мая 2018 года в Хальмстаде (Швеция). Это был 54-й по счету Чемпионат мира по настольному теннису и 7-й по счету прошедший в Швеции.

Организация чемпионата 

Чемпионат проходил на стадионе Хальмстад Арена, вместимостью в 4500 зрителей, официально открытом в 2010 году.
Официальный стол чемпионата — «DHS Gold Rainbow» синего цвета.
Официальный мяч чемпионата — «Butterfly A40+***» белого цвета.
Покрытие пола — «Gerflor» красного цвета.

Официальная песня Чемпионата мира 2018 «Name You Beautiful» была написана жителем Хальмстада музыкантом группы Roxette Пером Гессле.

Состав участников 
Первый, чемпионский, дивизион состоит из 24 команд. К соревнованиям в этом дивизионе допущены 14 лучших команд первого дивизиона и две лучшие команды второго дивизиона согласно результатам командного чемпионата мира 2016 года в Куала-Лумпур. Остальные места заполнены на основании командного мирового рейтинга ITTF.

Также в рамках чемпионата были проведены соревнования второго, третьего, четвёртого и пятого дивизионов.

Игры чемпионского дивизиона

Групповой этап 
Чемпионский дивизион и у мужчин и у женщин был разбит на 4 группы.

Команда, занявшая в группе 1 место, напрямую попадает в 1/4 финала основной сетки дивизиона. Команды, занявшие в группе 2-3 места, попадают в 1/8 финала основной сетки дивизиона. Команда, занявшая в группе 4 место, напрямую попадает в раунд 13-20 второй сетки дивизиона. Команды, занявшие в группе 5-6 места, попадают в раунд 13-24 второй сетки дивизиона.

Мужчины

Основная сетка

Вторая сетка

Женщины

Основная сетка

Объединение команд Южной и Северной Кореи 
Женские команды Южной и Северной Кореи должны были играть друг против друга в стадии четвертьфинала, но игра не состоялась. Соперницы вышли на матч, пожали друг другу руки, поздравили с выходом в финальную часть чемпионата мира, и анонсировали, что в полуфинале будет играть Объединенная команда Кореи, как это уже было один раз 27 лет назад. Тогда Объединенная команда Кореи на Чемпионате мира 1991 года победила в финале китайскую команду и завоевала золото.

Международная федерация настольного тенниса одобрила объединение команд прямо в ходе турнира.

В своем единственном на этом чемпионате матче Объединенная команда Кореи проиграла команде Японии со счетом 0:3.

Вторая сетка

Результаты российской команды 
Состав российской команды утвержден Исполкомом ФНТР 16 апреля 2018 года.

Мужская команда 
 Ивонин Денис
 Сидоренко Владимир
 Скачков Кирилл
 Гадиев Вильдан
 Исмаилов Саъди
 Абусев Артур (запасной)

Групповой этап 
Чемпионский дивизион, Группа B.

Команда, занявшая в группе 1 место, напрямую попадает в 1/4 финала дивизиона. Команды, занявшие в группе 2-3 места, попадают в 1/8 финала дивизиона.
Команда, занявшая в группе 4 место, напрямую попадает в 1/4 финала розыгрыша 13-24 мест в дивизионе. Команды, занявшие в группе 5-6 места, попадают в 1/8 финала розыгрыша 13-24 мест в дивизионе.

Мужская команда России вышла во вторую сетку чемпионского дивизиона, где разыгрываются 13-24 места.

Вторая сетка 

После поражения от Чехии мужская команда России заняла 15-16 место.

Статистика игроков

Женская команда 
 Михайлова Полина
 Носкова Яна
 Тайлакова Мария
 Щербатых Валерия
 Колиш Анастасия

Групповой этап 
Чемпионский дивизион, Группа A.

Команда, занявшая в группе 1 место, напрямую попадает в 1/4 финала дивизиона. Команды, занявшие в группе 2-3 места, попадают в 1/8 финала дивизиона.
Команда, занявшая в группе 4 место, напрямую попадает в 1/4 финала розыгрыша 13-24 мест в дивизионе. Команды, занявшие в группе 5-6 места, попадают в 1/8 финала розыгрыша 13-24 мест в дивизионе.

Женская команда России вышла в основную сетку чемпионского дивизиона в стадию 1/8.

Основная сетка 

После поражения от Кореи женская команда России заняла 9-12 место.

Статистика игроков

Медали

Медалисты 

Составы команд названы на основе заявки перед чемпионатом мира.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  WTTTC-2018
 WTTTC-2018 на официальном сайте ITTF

2018
настольный теннис
настольный теннис
настольный теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году
Международные соревнования по настольному теннису в Швеции